Vibes steht für:

 Vibes (Mythologie), norische weibliche Gottheiten oder göttliche Wesen der keltischen Mythologie
 Vibes – Die übersinnliche Jagd nach der glühenden Pyramide, eine US-amerikanische Abenteuerkomödie aus dem Jahr 1988
 Vibes, ein Pseudonym des englischen Produzenten und DJs Space Cowboy
 Vibes, englischer Slang, aus dem umgangssprachlichen deutschen Wort „Weiber“  

Siehe auch
 Vibe (Begriffsklärung)